Ладья́:
 Ладья — древнее морское и речное судно.
 «Ладья» — хоккейный клуб из Тольятти.
 Ладья — фигура в семействе игр шахматного типа:
 Ладья — фигура в шахматах,
 Ладья (飛車) — фигура в сёги,
 Ладья (車) — фигура в сянци.
 «Ладья» — телесериал США.